Acesta este un index cuprinzător al jocurilor video de rol comerciale, sortate cronologic după anul apariției. Informațiile referitoare la data lansării, dezvoltatorul, editura, sistemul de operare, subgenul și notabilitatea sunt furnizate acolo unde sunt disponibile. Tabelul poate fi sortat făcând clic pe casetele mici de lângă titlurile coloanelor. Această listă nu include MUD-uri sau MMORPG-uri. Include jocuri roguelike, de acțiune și tactice (timp real).

 1975–1985
 1986–1987
 1988–1989
 1990–1991
 1992–1993
 1994–1995
 1996–1997
 1998–1999
 2000–2001
 2002–2003
 2004–2005
 2006–2007
 2008–2009
 2010–2011
 2012–2013
 2014–2015
 2016–2017
 2018–2019
 2020-2021

Listă de jocuri video de rol se poate referi la:
 Listă cronologică de jocuri video de rol
 Listă de jocuri video de rol din 1975 – 1985
 Listă de jocuri video de rol din 1986 – 1987
 Listă de jocuri video de rol din 1988 – 1989
 Listă de jocuri video de rol din 1990 – 1991
 Listă de jocuri video de rol din 1992 – 1993
 Listă de jocuri video de rol din 1994 – 1995
 Listă de jocuri video de rol din 1996 – 1997
 Listă de jocuri video de rol din 1998 – 1999
 Listă de jocuri video de rol din 2000 – 2001
 Listă de jocuri video de rol din 2002 – 2003
 Listă de jocuri video de rol din 2004 – 2005
 Listă de jocuri video de rol din 2006 – 2007
 Listă de jocuri video de rol din 2008 – 2009
 Listă de jocuri video de rol din 2010 – 2011
 Listă de jocuri video de rol din 2012 – 2013
 Listă de jocuri video de rol din 2014 – 2015
 Listă de jocuri video de rol din 2016 – 2017
 Listă de jocuri video de rol din 2018 – 2019
 Listă de jocuri video de rol din 2020 – 2021

Vezi și
 Listă de jocuri de rol tactic
 Listă de jocuri de rol tactic din anii 1980 – 1994
 Listă de jocuri de rol tactic din 1995 – 1999
 Listă de jocuri de rol tactic din 2000 – 2004
 Listă de jocuri de rol tactic din 2005 – 2009
 Listă de jocuri de rol tactic din 2010 – 2019
 Listă de jocuri de rol tactic din 2020 – 2029
 Listă de jocuri roguelike
 MUD
 Listă de jocuri video Dungeons & Dragons
 Listă de jocuri MMORPG 

 *